La Dinastía XIV transcurre desde c. 1786 a 1600 a. C., y pertenece al denominado por los historiadores segundo periodo intermedio de Egipto.

Gobernando Sebekhotep IV (dinastía XIII), tras una rebelión en el delta del Nilo, surgieron dos nuevos reinos independientes. Estos gobernantes coetáneos conformaron la dinastía XIV, contemporánea de la dinastía XIII. 

Del primero de estos reinos, fundado en Xois, en la zona noroeste del delta, no se sabe prácticamente nada de sus soberanos que quizá fueran de origen cananéo. El segundo reino, situado en la parte nordeste del delta, fue fundado por Nehesy, "el Negro, o el Nubio", hacia 1700 a. C. en Avaris (Hut-Uaret "el castillo de la ladera"). Esta ciudad, con alta densidad de población asiática, tenía un puerto fluvial dedicado al comercio con Biblos. 

Esta dinastía XIV, que reina sobre el delta oriental, va a ser posteriormente dominada por los reyes Hicsos (dinastías XV y XVI) que van a extender su influencia desde Avaris, c. 1650 a. C. Estos habían comenzado a establecerse en Egipto hacia el año 1730 a. C.

Referencias de la Dinastía XIV 

Sus gobernantes pueden haber estado relacionados con los Hicsos, aunque son identificados con frecuencia como de origen Semítico, debido a la etimología de los nombres de algunos de sus reyes, como Yakobaam. 

Se conocen los nombres de algunos gobernantes por el Canon Real de Turín, que cita unos 70. Manetón comentó que fueron 76, pero solo algunos son refrendados por fuentes contemporáneas. La Lista Real de Abidos y la Lista Real de Saqqara les omiten por no estar vinculados a la nobleza local.

Algunos nombres pueden no corresponder a verdaderos gobernantes sino ser los apodos de otros dirigentes. Probablemente muchos son gobernantes coetáneos mandando en diferentes zonas del Delta.

Gobernantes de la dinastía XIV en el Canon Real de Turín

Cronología de la dinastía XIV 
Cronología estimada:
 Primer faraón: Nehesi, 1705 (Ryholt) 
 Último faraón: Juihemuet (?) c. 1650 a. C. (?)

Cronograma del Segundo Periodo Intermedio

Referencias 

Referencias digitales
 (en inglés) J. von Beckerath, 1997: Dinastía XIV
 (en inglés) K.S.B. Ryholt, 1997: Dinastía XIV
 (en inglés) http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk//Welcome.html
 (en inglés) http://www.ancient-egypt.org/index.html
 (en inglés) http://www.narmer.pl/indexen.htm
 (en inglés) http://www.phouka.com/pharaoh/pharaoh/pharaohs.html
 (en alemán) http://www.eglyphica.de/egpharaonen
 (en francés) https://web.archive.org/web/20090618165908/http://2terres.hautesavoie.net/cegypte/texte/chronolo.htm

Enlaces externos 

 Genealogía, Reyes y Reinos: Dinastía XIV de Egipto

 0
Egipto en el siglo XVII a. C.